

Lieux

Paris et environs 
 Château de la Muette à Paris
 Quartier de la Muette à Paris
 Porte de la Muette à Paris
 La Muette, station de métro de Paris () sur la ligne 9 du métro de Paris
 Chaussée de la Muette, voie du  arrondissement de Paris
 Gare de Passy-la-Muette, gare désaffectée de la ligne de Petite Ceinture à Paris
 Pavillon de la Muette en forêt de Rambouillet
 Cité de la Muette à Drancy
 Immeuble, 36bis rue de la Muette (Maisons-Laffitte)
 Pavillon, 2 rue de la Muette (Maisons-Laffitte)

Lyon 
 Atelier de poterie antique de Lyon-la Muette

Suisse 
 La Muette (villa), maison familiale de C.F. Ramuz près de Lausanne, Suisse.

Opéra 
 La Muette de Portici

Peinture 
 La Muta, en français : « La Muette », tableau par Raphaël

Littérature 
 Pas de bavards à la Muette, roman policier par Léo Malet

Film 
 Cité de la Muette, film documentaire par Jean-Patrick Lebel

Autre 
 « Commerce à la muette » ou « troc à la muette », mode de marchandage entre Carthaginois et pays d'Afrique de la côte Atlantique dans les années 460 av. J.-C..

Notes et références

Voir aussi